Tymowa (gromada w powiecie brzeskim)
 Tymowa (gromada w powiecie wołowskim)